Caspar Willard Weinberger (1917–2006) – amerykański polityk
 Jaromír Weinberger (1896–1967) – amerykański kompozytor pochodzenia czeskiego
 Jerzy Weinberger (ur. 1940) – polski adwokat
 Józef Weinberger (1861–1936) – polski architekt żydowskiego pochodzenia
 Juliusz Weinberger (1887– ?) – pianista, skrzypek, dyrygent
 Richard Weinberger (ur. 1990) – kanadyjski pływak